Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der österreichischen 2. Liga 2018/19.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle der Vorsaison sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison mindestens ein Mal dieses Amt innehatten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind österreichische bzw. Doppelstaatsbürger, die für österreichische Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2018/19,
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

SC Wiener Neustadt 
Trainer: Gerhard Fellner (1–24), Sargon Duran (ab 25)
Kapitän:  (1–13, 20), Domenik Schierl (14–19, 21, 26, 28–29),  (22–24, 27), Michael Brandner (25, 30)

SV Ried 
Trainer: Thomas Weissenböck (1–14), Miron Muslic (15), Gerald Baumgartner (ab 16)
Kapitän: Thomas Reifeltshammer (1, 6–7, 14–30), Lukas Grgic (2–5, 8–11), Marcel Ziegl (12–13)

FC Liefering 
Trainer: Gerhard Struber (1–15),  (ab 16)
Kapitän: Daniel Antosch (1–6, 10, 14–15, 25–30),  (7–9, 11–12),  (13),  (16–21, 23–24),  (22)

SC Austria Lustenau 
Trainer: Gernot Plassnegger
Kapitän: Marco Krainz (1–15, 20–27, 29–30),  (16–19, 28)

WSG Wattens 
Trainer: Thomas Silberberger
Kapitän:  (1–30)

Kapfenberger SV 
Trainer: Kurt Russ
Kapitän: David Sencar (1–18, 20–28), Sebastian Feyrer (19, 29–30)

Floridsdorfer AC 
Trainer: Oliver Oberhammer (1–15), Andreas Heraf (16–26), Mario Handl (ab 27)
Kapitän: Mirnes Becirovic (1–9, 11–24, 30), Oliver Markoutz (10, 25–26), Christian Bubalović (27–29)

FC Blau-Weiß Linz 
Trainer: Thomas Sageder (1–18),  (19–22), Goran Djuricin (ab 23)
Kapitän: Manuel Hartl (1–20, 29), Florian Templ (21–28, 30)

SV Horn 
Trainer:  (1–15), Kurt Jusits (ab 16)
Kapitän: Miroslav Milošević (1–9, 13–18, 20–30), Marcel Toth (10–12, 19)

SKU Amstetten 
Trainer: Robert Weinstabl & Peter Zeitlhofer (beide 1–17), Jochen Fallmann (ab 18)
Kapitän: Mario Holzer (1–5, 7–14, 17–23, 26),  (6, 15–16), Matthias Wurm (24–25, 27–28, 30), Marco Stark (29)

Young Violets Austria Wien 
Trainer: Andreas Ogris (1–18), Christoph Glatzer (ab 19)
Kapitän: Stefan Jonovic (1–9, 11–13, 15, 19, 21, 23–30), Marco Stark (10), Alexander Frank (14, 16–18, 20, 22)

SV Lafnitz 
Trainer: Ferdinand Feldhofer
Kapitän: Wolfgang Waldl (1–4, 24–29), Andreas Zingl (5–9, 11–12, 14–23), Christoph Gschiel (10, 13, 30)

SK Vorwärts Steyr 
Trainer: Gerald Scheiblehner (1–21), Adnan Kaltak (22–23), Wilhelm Wahlmüller (ab 24)
Kapitän: Reinhard Großalber (1–29), Thomas Himmelfreundpointner (30)

FC Juniors OÖ 
Trainer: Ronald Brunmayr (1–15),  & Andreas Wieland (ab 16)
Kapitän:  (1–4, 6–8, 12, 14–15, 28), Michael Lageder (5, 9–11, 13, 23, 29), Philipp Schmiedl (16–22, 24–27, 30)

SK Austria Klagenfurt 
Trainer: Franz Polanz (1–11), Christian Schreiber (12), Robert Micheu (ab 13)
Kapitän: Sandro Zakany (1–18, 22, 24–29), Philipp Hütter (19–21), Markus Rusek (23),  (30)

FC Wacker Innsbruck II 
Trainer: Thomas Grumser (1–17), Florian Schwarz (ab 18), Fuad Đulić (ab 20)
Kapitän: Murat Satin (1–12, 14–15), Stefan Pribanovic (13, 23–24, 26), Simon Pirkl (16–20, 27–30), Raphael Gallé (21, 25), Matthäus Taferner (22)

Anmerkungen 

2018/19
Zweite Liga 2018/19
Zweite Liga 2018/19
Kaderliste